Eriocottis är ett släkte av fjärilar. Eriocottis ingår i familjen Eriocottidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malfjärilar
Eriocottis